Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Takanami :
 le Takanami, un destroyer de classe Yūgumo lancé en 1942 et coulé la même année ;
 le JDS Takanami, un destroyer de classe Ayanami lancé en 1959 et retiré du service en 1989 ;
 le , un destroyer de classe Takanami lancé en 2001 et toujours en service.

Takanami